Zestawienie zostało wykonane na podstawie kwerendy bazy danych: bazy TERYT/SIMC oraz bazy Państwowego rejestru nazw geograficznych. Pierwsza z nich zawiera spis oficjalnych nazw miejscowości w Polsce, druga natomiast zawiera także nazwy niestandaryzowane, wynikające z analizy map topograficznych oraz wykazów realizowanych przez instytucje publiczne, ale nie zawiera nazw miejscowości oficjalnych, których nie odnaleziono na mapach i nie określono położenia geograficznego. 

Tabela zawiera spis pierwszych 100 nazw, według liczby wystąpień w obydwu bazach. Kolejne kolumny w tabeli dotyczą: miejsca w rankingu, nazwy, liczby wystąpień w obu bazach.